Кендеров (женската форма: Кендерова) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:

 Кендеров
 Георги Кендеров (р. 1942) – български офицер;
 Петър Кендеров (р. 1943) – български учен-математик.

 Кендерова
 Стоянка Кендерова (р. 1947) – българска османистика и арабистика;
 Росица Кендерова – българска геоморфоложка.

Български фамилни имена